Финал Кубка Испании по футболу 1987/1988 состоялся 30 марта 1988 года. «Барселона» оказалась сильнее сан-себастьянского «Реал Сосьедада» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1988
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал Сосьедад»
События 30 марта
Март 1988 года
Спорт в Испании в 1988 году
Спортивные соревнования в Мадриде